Osoby o tym nazwisku:
 Symcha Binem – cadyk chasydzki

Osoby o tym imieniu:
 Binem Heller – polski poeta